Miejscowości w USA:
 Alloway – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Salem
Gminy w USA:
 Alloway (ang. Alloway Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Salem

pt:Alloway